Uncorked (2009), een Amerikaanse romantische film van David S. Cass Sr.
 Uncorked (2020), een Amerikaanse dramafilm van Prentice Penny
 Uncorked (album), een muziekalbum uit 2009 van Al Stewart